In Berg ist der Name folgender Orte:

  In Berg (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
  In Berg (Gemeinde Sankt Jakob), Ortsteil von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Im Berg